Гільдегард Беренс (нім. Hildegard Behrens; 9 лютого 1937 — 18 серпня 2009) — німецька оперна співачка, яку вважали одним з найкращих вагнерівських сопрано.
 Гільдеґарда Бінгенська (нім. Hildegard von Bingen; лат. Hildegardis Bingensis; 1098, Бермерсгайм — 17 вересня 1179, Бінген), також відома як Свята Гільдеґарда — німецька ерудитка, мисткиня і наставниця: була артисткою, письменницею, драматургинею, лінгвісткою, натуралісткою, філософинею, лікаркою, поетесою, політичною консультанткою, пророчицею, провидицею та композиторкою (першою, чия біографія нам відома), створила мову Lingua Ignota.
 Гільдегард Фальк (нім. Hildegard Falck; дошлюбне прізвище — Янце (нім. Janze); нар. 8 червня 1949) — німецька легкоатлетка, яка спеціалізувалася в бігу на короткі дистанції.
 898 Гільдегард (898 Hildegard) — астероїд головного поясу.
 Гільдеґарда Баварська, (нім. Hildegard von Bayern), повне ім'я Гільдеґарда Луїза Шарлотта Терезія Фредеріка Баварська (нім. Hildegard Luise Charlotte Theresia Friederike von Bayern), (нар. 10 червня 1825 — пом. 2 квітня 1864) — баварська принцеса з династії Віттельсбахів.
 Гільдеґард Кнеф, Гільдеґард Фріда Альбертіне Кнеф (нім. Hildegard Knef; 28 грудня 1925, Ульм — 1 лютого 2002, Берлін) — німецька й американська акторка та співачка.
 Гільдеґард Нойманн (нім. Hildegard Neumann; 4 травня 1919, Чехословаччина — 5 травня 2011, США) — старша наглядачка в концтаборах Равенсбрюк та Терезієнштадт.
 Гільдеґард Лехерт, Марта Луїза Гільдеґард Лехерт (нім. Marthe Luise Hildegard Lächert; 20 січня 1920, Берлін — 1995, Берлін) — наглядачка декількох концентраційних таборів.